Vadzim Karaha - en biélorusse:  (né le  à Novapolatsk en URSS) est un joueur biélorusse de hockey sur glace
.

Carrière de joueur
Il commence sa carrière en 2000 en Biélorussie avec le Polimir Novapolatsk. Il est repêché en 2003 en  par les Knights de London au cours du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. En 2003-2004, il part alors dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est ensuite échangé aux Spitfires de Windsor. Entre 2006 et 2012, il joue au Khimik-SKA Novapolatsk en Biélorussie.

Carrière internationale
Il représente l'équipe de Biélorussie depuis 2003. Il a participé aux sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels
Ligue canadienne de hockey
2003: Sélectionné par les Knights de London lors du repêchage européen en .

Championnat du monde junior de hockey sur glace 2004 à Briançon
 Meilleur buteur de division 1 groupe B.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Polimir Novapolatsk|| Ligue d'Europe de l'Est|| 1|| 2|| 0|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001||Polimir Novapolatsk|| Biélorussie|| 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Polimir Novapolatsk|| Ligue d'Europe de l'Est|| 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Knights de London|| LHO|| 21|| 4|| 10|| 14|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Spitfires de Windsor|| LHO || 9|| 1|| 2|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2003-2004|| Dinamo Minsk|| Biélorussie|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2|| 7|| 1|| 1|| 2||12 
|-
| HK Iounost Minsk|| Biélorussie|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="4"| 2004-2005|| Polimir Novapolatsk|| Biélorussie|| 25|| 5|| 8|| 13|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Iounost Minsk|| Biélorussie|| 10|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Iounor Minsk|| Biélorussie 2|| 1|| 1|| 1|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Polimir Novapolatsk 2|| Biélorussie 2|| 3|| 1|| 2|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2005-2006|| HK Homiel|| Biélorussie|| 43|| 4|| 5|| 9|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HK Homiel 2|| Biélorussie 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan="2"| 2006-2007|| Khimik-SKA Novapolatsk|| Biélorussie|| 33|| 0|| 5|| 5|| 41|| 7|| 2|| 0|| 2||4
|-
| Khimik-SKA Novapolatsk 2|| Biélorussie 2|| 21|| 8|| 16|| 24|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Khimik-SKA Novapolatsk|| Biélorussie|| 51|| 16|| 17|| 33|| 58|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Khimik-SKA Novapolatsk|| Biélorussie|| 31|| 3|| 11|| 14|| 12|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Khimik-SKA Novapolatsk|| Biélorussie|| 19|| 2|| 12|| 14|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik-SKA Novapolatsk 2|| Biélorussie 2|| 8|| 2|| 12|| 14|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Khimik-SKA Novapolatsk|| Biélorussie|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik-SKA Novapolatsk 2|| Biélorussie-2|| 16|| 11|| 15|| 26|| 109|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2011-2012|| Khimik-SKA Novapolatsk|| Biélorussie|| 11|| 0|| 1|| 1|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Khimik-SKA Novapolatsk 2|| Biélorussie 2|| 13|| 5|| 16|| 21|| 22|| -|| -|| -|| -|| -

|236||39||67||106||199||17||3||1||4||20

|64||28||62||90||217||-||-||-||-||-

Au niveau international 

|2003||Biélorussie -18 ans ||CM -18 ans||6||8||4||12||37|| 
|-
|2003||Biélorussie -20 ans ||CM -20 ans D1||6||2||2||4||14|| 
|-
|2003||Biélorussie||CM ||2||0||0||0||0|| 
|-
|2004||Biélorussie -20 ans||CM -20 ans D1||5||7||6||13||2|| de la D1 groupe B
|-
|2005||Biélorussie -20 ans||CM -20 ans||6||1||1||2||10||

Notes et références

Voir aussi

Naissance le 3 janvier 1985
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace